Бои за Северодонецк:
 Бои за Северодонецк (2014) 
 Бои за Северодонецк (2022) 

Списки:Северодонецк